Süper Lig 2011/2012 (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) to 54. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Obrońcą tytułu był zespół Fenerbahçe SK. Planowo sezon miał się rozpocząć 7 sierpnia 2011 r. jednak ze względu na aferę dotyczącą kupna meczów rozpoczął się on 10 września 2011 r..

Zespoły 
Bucaspor, Kasımpaşa i Konyaspor spadły do 1. Lig za zajęcie trzech ostatnich miejsc w tabeli ligowej w sezonie 2010/2011. Mersin İdman Yurdu i Samsunspor awansowały z 1. Lig kolejno za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca w sezonie 2010/2011, zaś zespół Orduspor awansował po wygranych barażach z Rizespor (4:0 i 3:3) oraz Gaziantep BB (0:1).

Mapa

Tabela ligowa

Tabela krzyżowa

Miejsce po danych kolejkach

Król strzelców

Stadiony

Przypisy 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji